afscheppen van de room van melk: afromen (melk)
beperken hoeveelheid geld in een kassa: afromen (kassa)
het tegen een hoge prijs in de markt plaatsen van een nieuw product: afromen (economie)